Reiwald ist der Familienname folgender Personen:

 Hilde Mala-Reiwald (1895–1993), deutsch-schweizerische Künstlerin
 Paul Reiwald (1895–1951), deutscher Jurist und Kriminologe